Алексей Иванович Степанов:
 Степанов, Алексей Иванович (1866—1937) — российский химик, физикохимик, физик, профессор.
 Степанов, Алексей Иванович (в монашестве Гурий; 1880—1938) — епископ Русской православной церкви; архиепископ Суздальский, учёный-востоковед.